Forst pode se referir às cidades de:

Forst, Baden-Württemberg
Forst, Brandemburgo
Forst, Baviera
Forst, Renânia-Palatinado
Forst, Renânia-Palatinado
Forst, Renânia-Palatinado
Forst an der Weinstraße, Renânia-Palatinado

Forst, fracção comunal da comuna Algundo na proíncia de Tirol Meridional
Forst, marca de cerveja italiana

Forst, Suiça

Desambiguação